Анри Петижан ( 1915,  — 1974, ) — бельгийский иеромонах, иезуит s.j., ключарь русского католического прихода византийского обряда в честь Святой Троицы в Париже, Франция, участник Русского апостолата в Русском Зарубежье, педагог и воспитатель Интерната св. Георгия в Медоне.

Биография 
Родился в Бельгии, вступил в общество Иезуитов.

13 ноября 1947 года — рукоположен в сан иеромонаха архиепископом Александром Евреиновым в Медоне.

В 1966 году, после смерти протоиерея Александра Кулика ему было предложено занять пост настоятеля прихода Святой Троицы в Париже, от которого он отказался, считая что этот пост должен занимать только русский по национальности человек. Остался на должности Ключаря, взяв на себя работу, связанную с организацией богослужебной и пастырской опеки, помогая протопресвитеру Георгию Рошко, занятому также на ответственной административной работе в качестве апостольского визитатора русских общин при Конгрегации Восточных церквей в Ватикане и вынужденному также много путешествовать по общинам Русского зарубежья.

Преподавал в Медоне в Интернате св. Георгия.

Примечания

Источники 
 Колупаев В. Ментальная и социокультурная картина жизни русских католиков в Париже в XX в. // Ежегодник историко-антропологических исследований 2010 / РУДН, Межвузовский научный центр сопоставительных историко-антропологических исследований. М: «ЭКОН-ИНФОРМ», 2011.

Ссылки 
 Колупаев В. Религиозные деятели Русского Зарубежья 
 Колупаев В. Александр Николаевич Евреинов как ватиканский дипломат и деятель русского зарубежья 

Российская грекокатолическая церковь
Иезуиты в Русском зарубежье
Священники Российской грекокатолической церкви
Католические священники Франции
Католические священники Бельгии
Педагоги Русского зарубежья